Э́шли Ло́ренс (; род. 28 мая 1966 года, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американская киноактриса. Известна своими ролями в фильмах ужасов, в особенности в фильме со множеством сиквелов, сделавшим актрису популярной, «Восставший из ада» (1987).

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Официальный веб-сайт актрисы 

Киноактрисы США
Актрисы телевидения США
Актрисы озвучивания США